Get Smart – amerykański serial komediowy emitowany w latach 1965-1970
 Dorwać Smarta – amerykańska komedia sensacyjna z 2008 roku
 Get Smart! – zespół muzyczny założony w 1980 roku